Paizay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Paizay-le-Tort, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Paizay-le-Sec, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Paizay-le-Chapt, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,